La parella formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la txeca Barbora Strýcová van guanyar el primer títol de Grand Slam conjuntament, tot i que per Hsieh era el seu tercer títol Grand Slam en dobles femenins. Strýcová, que fou semifinalista en categoria individual, va poder accedir al número 1 del rànquing de dobles per primera vegada en la seva carrera.

La parella formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková eren defensores del títol.

Les tennistes Kristina Mladenovic, Barbora Strýcová, Elise Mertens i Ashleigh Barty aspiraven a ser número 1 del rànquing mundial de dobles. Barty podia aconseguir el doblet, ja que era número 1 del rànquing individual i el va poder mantenir. La victòria final de Strýcová li va permetre superar a Mladenovic en el capdamunt de la classificació.

Fou la primera edició del torneig que va incloure un tie-break en el tercer set, però amb la particularitat que es disputava després d'empatar a 12 jocs.

Caps de sèrie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinals)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinals)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campiones)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (final)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (2a ronda)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarts de final)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarts de final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarts de final)

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (3a ronda)
  Viktória Azàrenka /  Ashleigh Barty (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (2a ronda)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (3a ronda)
  Veronika Kudermetova /  Jeļena Ostapenko (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Lyudmyla Kichenok (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2019
Competicions tennístiques del 2019